La ferro-barroisite è un minerale ipotetico appartenente al sottogruppo degli anfiboli di sodio-calcio.

I minerali ipotetici sono nomi assegnati dall'IMA ai termini di una serie non ancora trovati in natura oppure a sostanze artificiali per cui si presume anche l'esistenza in natura. Nel caso specifico, il nome ferro-barroisite è stato definito nell'ambito della revisione della nomenclatura degli anfiboli del 1997 (IMA 1997) con il nome di ferrobarrosisite e la formula chimica  e, nello stesso ambito, è stata definita lalumino-ferrobarroisite con formula chimica corrispondente all'attuale ferro-barroisite. In seguito alla revisione della nomenclatura degli anfiboli del 2012 (IMA 2012) il nome è tornato è stato cambiato in ferro-barroisite ed è cambiata anche la definizione del minerale ma non è stato ancora completato il processo di riconoscimento ufficiale di una specie che risponda alla definizione più recente.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Anfibolo
Minerali ipotetici